Cserni János (1945) tollaslabdázó, edző, sportvezető
 Cserni János (?) bíró, újságíró